Eidsvold steht für:

 Eidsvoll, eine norwegische Gemeinde
 Eidsvold (Queensland), ein australischer Ort
 Eidsvold (Schiff, 1900), ein norwegisches Kriegsschiff

Eidsvold ist der Familienname folgender Personen:

 Eindride Eidsvold (* 1961), norwegischer Schauspieler
 Gard B. Eidsvold (* 1966), norwegischer Schauspieler